Grassi – famiglia, veneta
Grassi – famiglia, bolognese